Рикардо Переира може бити:

 Рикардо Переира (фудбалер), португалски фудбалер
 Рикардо Переира (атлетичар), португалски спринтер
 Рикардо Домингос Барбоза Переира, португалски фудбалер